

Patronyme 

 Gabriel Anctil, écrivain québécois ;
 Pierre Anctil, anthropologue, historien et écrivain québécois ;
 François Anctil, ingénieur québécois et professeur titulaire au Département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval ;
 Jean-Michel Anctil, humoriste québécois ;
 David Anctil, artiste joaillier québécois.

Étymologie 
Son origine est scandinave : Ásketíll (de ás « divinité, ase » et ketíll « chaudron » Cf. Ketil). Il s'agit d'une variante graphique d'Anquetil, typique du pays de Caux (Seine-Maritime, Haute-Normandie) et du Cotentin (Manche, Basse-Normandie). Il est surtout porté au Québec, à la suite de la venue d'un colon originaire de Ducey dans l'Avranchin (Normandie).

Variantes 
 
 Anquety (Cotentin)
 Anquetille
 Amptil (pays de Caux)
 Anketell (Grande-Bretagne)

Liens externes 

Patronyme normand